Murielle Musao, née le 26 mai 2001 à Kinshasa en République démocratique du Congo, est une artiste slameuse et poétesse.

Biographie

Enfance et études 
Murielle Musao est née à Kinshasa le 26 mai 2001 en RD Congo. Elle a obtenu son diplôme d'état en 2019 au Groupe Scolaire du Mont-Amba

Étudiante à l'Université de Kinshasa dans la faculté des Lettres et Sciences Humaines.

Carrière 
Murielle Musao a commencé sa carrière de slameuse en 2020 avec différentes prestations scèniques à l'Universite de Kinshasa. C'est au début de 2021, qu'elle s'est décidée à se lancer dans une carrière professionnelle.

Le 26 mai 2021, elle a sorti son premier single Femme&Fière en collaboration avec le poète Youssef Branh qui s'est ensuivi d'un concert de présentation officielle dans laquelle elle a rendu hommage aux femmes sinistrées du volcan à Goma.

Elle a gagné en mars 2022, le Grand Prix du Jury du Prix Youve 2022 de la poésie des Editions Mikanda.

En 2022, son single Femme&Fière gagne le Prix Révoltés de la Plume du Meilleur Slam dans le cadre du forum littéraire des jeunes écrivains congolais - Feuille de Route.

Elle a joué dans la pièce Invictus - Nuit de la Panthère de Youssef Branh.

Œuvres

Discographie 
Femme&Fière ft Youssef Branh

Références 

Naissance à Kinshasa
Poète congolais (RDC)
Naissance en mai 2001
Étudiant de l'université de Kinshasa